Osiedle Hubala w Polkowicach
 Osiedle Hubala w Tomaszowie Mazowieckim